Ремолинос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 18,48 км². Население — 1199 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы